Vasil Stojanov (n. 1971), cestista bulgaro
 Vasil Stojanov (n. 1979), pallavolista bulgaro